Jiangdong bezeichnet:

 Jiangdong (江东区), ehemaliger Stadtbezirk von Ningbo in der chinesischen Provinz Zhejiang

 Jiangdong (Chao’an) (江东镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chao’an in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jiangdong (Jindong) (江东镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jindong in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jiangdong (Tianzhu) (江东镇), Großgemeinde im Kreis Tianzhu in der chinesischen Provinz Guizhou

 Jiangdong (Dongchang) (江东乡), Gemeinde im Stadtbezirk Dongchang in der chinesischen Provinz Jilin
 Jiangdong (Hengshan) (江东乡), Gemeinde im Kreis Hengshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Jiangdong (Mang) (江东乡), Gemeinde der Stadt Mang in der chinesischen Provinz Yunnan

 Jiangdong (Fuling) (江东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Fuling in der chinesischen Stadt Chongqing
 Jiangdong (Gulou) (江东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gulou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Jiangdong (Jinjiazhuang) (江东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinjiazhuang in der chinesischen Provinz Anhui
 Jiangdong (Yiwu) (江东街道), Straßenviertel der Stadt Yiwu in der chinesischen Provinz Zhejiang